Andreas Daum ist der Name folgender Personen:

* Andreas Daum (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1962), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Andreas Daum (Sänger) (* 1962), deutscher Sänger (Bass) 
 Andreas W. Daum (* 1963), deutscher Historiker und Hochschullehrer